Вех-Ардашир (также Бех-Ардашир) — древний сасанидский город на территории современного Ирака, являвшийся пригородом столицы империи, Ктесифона.

История 
Первоначально известная как Селевкия, город был перестроен и переименован в 230 году н. э. основателем Сасанидской Империи, шахом Ардаширом I (правил в 224—240 годах н. э.). Город был известен как Махоза у евреев, Кокхе у христиан, и Бехашир у арабов. В Вех-Ардашире проживало большое количество богатых иудеев. Он также являлся резиденцией несторианского патриарха.

Губернатор-марзбан (полководец пограничной провинции, «маркграф») жил в крепости в северной части города приблизительно с 420 года. В середине 5-го века в Вех-Ардашире произошел потоп, который разделил город на две части. Это привело к упадку и опустошению многих частей города. При шахе Хосрове II (590—628), недалеко от сада Багх-и Хиндуван (что означает «сад индусов») был построен дворец. В 636 году Вех-Ардашир был захвачен арабским полководцем Халидом ибн Урфутой во время мусульманского завоевания Персии.

Источники 
 
 
 
 
 
 
Незавершённые статьи по географии Ирака
Административное деление Сасанидской империи